Ptilodontella är ett släkte av fjärilar. Ptilodontella ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandspinnare
Ptilodontella